Мирослав Васильевич Симчич (, 5 января 1923, село Выжний Березов Станиславского воеводства, Польша, ныне Ивано-Франковская область Украины — 18 января 2023, Коломыя, Украина) — деятель украинского националистического движения, сотник УПА. Герой Украины (2022).

Биография 

С 1939 по 1942 г. учился в вечерней школе. По окончании школы поступил в Коломыйский архитектурный техникум, который закончил в 1944 г. В 1941 г., вступил в молодежную организацию ОУН. C 20 октября 1943 в УПА. Окончил командирскую школу в 1944 г., командир взвода.

Под Новый 1945 год участвовал в бою в районе с. Космач, где сотня УПА окружила батальон советских пограничных войск, причём под конец боя принял командование сотней от раненого сотника. Зимой 1945 г. со своей сотней напал из засады на полк НКВД, в бою был ранен.

В конце 1948 г. взят в плен, в 1949 г. осужден Ивано-Франковским военным трибуналом за убийства мирных жителей и военные преступления на 25 лет лагерей. Срок отбывал на Колыме. В 1953 г. за «организацию националистической группы» всем участникам было дано еще по 10 лет. В 1956 г. было принято решение о поглощении остатка первого срока вторым (1953—1963). В 1963 г. освобождён, однако в 1968 г. вновь арестован по «вновь открывшимся обстоятельствам». Решение 1956 г. о сокращении срока было отменено, и Симчич был направлен отбывать срок по приговору 1949 г. Перед освобождением в 1982 г. получил новый срок в 2,5 лет «за клевету на советский общественный и политический строй». Освобождён в 1985 г., пробыв в заключении в общей сложности 32 года, 6 месяцев и 3 дня.

5 января 2008 г. ему установлен прижизненный 3-метровый памятник в Коломые, где он проживал. Симчич присутствовал на открытии в сопровождении двоих детей и пятерых внуков. В 2009 году снят фильм о эпизоде из жизни Мирослава — «Война Мирослава Симчича» (режиссёр Александр Рябокрыс).

Скончался 18 января 2023 года на 101-м году жизни.

Награды 
 Герой Украины с вручением ордена «Золотая Звезда» (14 октября 2022 года) — за героизм, проявленный в борьбе за независимость Украины, выдающиеся личные заслуги в становлении Украинской государственности, многолетнюю плодотворную общественную деятельность.
 Орден Свободы (21 августа 2015 года) — за значительный личный вклад в государственное строительство, консолидацию украинского общества, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, активную общественную деятельность, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм.
 Орден «За заслуги» III степени (26 ноября 2005 года) — за весомый личный вклад в национальное и государственное возрождение Украины, самоотверженность в борьбе за утверждение идеалов свободы и независимости, активную общественную деятельность.
 Юбилейная медаль «25 лет независимости Украины» (19 августа 2016 года) — за значительные личные заслуги в становлении независимой Украины, утверждении её суверенитета и укреплении международного авторитета, весомый вклад в государственное строительство, социально-экономическое, культурно-образовательное развитие, активную общественно-политическую деятельность, добросовестное и безупречное служение Украинскому народу.
 Медаль «За заслуги перед Прикарпатьем».

Примечания

Ссылки 
 ЗАЯВЛЕНИЕ УКРАИНСКОГО ПОВСТАНЦА
 Автобиографическое интервью
 В Коломые установили прижизненный памятник бывшему сотнику УПА
 Документальный фильм «Война Мирослава Симчича»

Члены Организации украинских националистов
Персоналии:Украинская повстанческая армия
Участники Второй мировой войны
Репрессированные в СССР
Столетние долгожители Украины